Fraxinum ist:

 Fraxinum (Lusitanien), eine antike Stadt in Lusitanien, am linken Ufer des Tejo
 der Name von Fresnes (Val-de-Marne) in Frankreich im Mittelalter